Папа Карло — герой сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936), отец Буратино. Его прототипом является  — отец Пиноккио.

Характеристика 
Папа Карло — старый шарманщик, живущий в каморке под лестницей, в которой ничего не было, кроме нарисованного очага на холсте. Шарманка давно сломалась, и папа Карло жил случайными заработками (в фильмах он по-прежнему работает шарманщиком). Единственный друг папы Карло — старый столяр и пьяница Джузеппе (прототип — мастер Антонио, он же мастер Вишня). Как-то раз Джузеппе в очередной раз напился, и ему в руки попалось говорящее полено, которое он подарил от греха подальше своему собутыльнику Карло, предварительно с ним подравшись. Папа Карло вырезает из полена куклу с длинным носом.
«Как бы мне её назвать? — раздумывал Карло. — Назову-ка я её Буратино. Это имя принесёт мне счастье. Я знал одно семейство — всех их звали Буратино: отец — Буратино, мать — Буратино, дети — тоже Буратино… Все они жили весело и беспечно…»
Тем не менее Буратино тут же доставил папе Карло неприятности, в результате чего последний оказался в полицейском участке, однако тот не обижался и, как добрый ангел, появлялся и спасал Буратино в самых безвыходных ситуациях.

Также является персонажем продолжения сказки про Буратино. Управлял театром «Молния», расположенным на Приморской площади города Тарабарска.

Примечания

Источники 
 Книга «Золотой ключик, или приключения Буратино» А. Н. Толстого в Lib.ru (без иллюстраций)
 Книга «Золотой ключик, или приключения Буратино» А. Н. Толстого с классическими иллюстрациями
  Памятник Папе Карло. Киев. Детский театр. Август 2007 г.

Персонажи сказки о Буратино
Метафоры